Caméra 5 était une émission française diffusée sur France 5.

L'émission

Références 

Émission de télévision produite en France
Émission diffusée sur France 5